Herb gminy Piaski w powiecie gostyńskim
 Herb gminy Piaski w powiecie świdnickim